Савінья́к-сюр-Лейз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 120 км на схід від Бордо, 34 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 116 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 274,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Савіньяк-сюр-Лейз на сайті французького Національного інституту географії
 Савіньяк-сюр-Лейз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіньяк-сюр-Лейз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіньяк-сюр-Лейз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіньяк-сюр-Лейз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна